Dytiki Mani ( , deutsch ‚Westliche Mani‘) ist eine Gemeinde in Griechenland, die im Süden der Region Peloponnes an der Ostküste des Messenischen Golfes liegt. Hauptort der Gemeinde ist Kardamyli.

Die Gemeinde wurde mit der Verwaltungsreform 2010 neu geschaffen durch Zusammenlegung der beiden Gemeinden Avia und Lefktro.

Das Gemeindegebiet umfasst in etwa das Gebiet der sogenannten Äußeren Mani (Exo Mani), die auf der westlichen Seite des Taygetos-Gebirges liegt. Insbesondere im Norden der Gemeinde fällt der Taygetos steil ins Meer ab. Entsprechend unzugänglich ist das Gebiet, das lediglich über die Fernstraße von Kalamata nach Gythio mit Fahrzeugen erreichbar ist.
Abseits gelegene Ortschaften sind oft nur über Stichstraßen erreichbar.
Der südlichere Teil ab Kardamyli ist wieder besser vom Meer her zugänglich mit den Häfen in Kardamyli und dem Fischerort Stoupa.

Bilder aus der Gemeinde

Gemeindegliederung 
Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.

 Gemeindebezirk Avia – Δημοτική Ενότητα Αβίας – 2.246
 Ortsgemeinschaft Altomira – Τοπική Κοινότητα Αλτομιρών – Αλτομιρά – 47
 Ortsgemeinschaft Avia – Τοπική Κοινότητα Αβίας – 611
 Akrogiali – Ακρογιάλι – 139
 Avia – Αβία – 281
 Megali Mandinia – Μεγάλη Μαντίνεια – 191
 Ortsgemeinschaft Doli – Τοπική Κοινότητα Δολών – 392
 Ano Doli – Άνω Δολοί – 82
 Geranou – Γερανού – 9
 Kalianeika – Καλιαναίικα – 59
 Kato Doli – Κάτω Δολοί – 141
 Kitries – Κιτριές – 101
 Ortsgemeinschaft Kambos – Τοπική Κοινότητα Κάμπου – 422
 Kambos – Κάμπος – 372 
 Orovas – Οροβάς – 24
 Platoma – Πλάτωμα – 25
 Toumbia – Τούμπια – 1
 Ortsgemeinschaft Kendro – Τοπική Κοινότητα Κέντρου – 154
 Anatoliko (Nerinda) – Ανατολικόν (Νερίντα) – 38
 Chora Gaitson – Χώρα Γαϊτσών – 42
 Kendro (Biliova) – Κέντρον (Μπίλιοβα) – 17
 Vorio (Brinda) – Βόρειο (Μπρίντα) – 57
 Ortsgemeinschaft Pigadia – Τοπική Κοινότητα Πηγαδίων – 44
 Dendra – Δένδρα – 6
 Krya Vrysi – Κρύα Βρύση – 8
 Pigadia – Πηγάδια – 3
 Rizana – Ριζανά – 27
 Ortsgemeinschaft Sotirianika – Τοπική Κοινότητα Σωτηριανίκων – 149
 Charavgi – Χαραυγή – 48
 Drosopigi – Δροσοπηγή – unbewohnt
 Kouris – Κουρής – 18
 Sotirianika – Σωτηριάνικα – 83
 Ortsgemeinschaft Stavropigi – Τοπική Κοινότητα Σταυροπηγίου – 427
 Malta – Μάλτα – 100
 Stavropigi – Σταυροπήγι – 327

 Gemeindebezirk Lefktro – Δημοτική Ενότητα Λεύκτρου – 4.699
 Ortsgemeinschaft Agios Nikolaos – Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου – 331
 Agios Dimitrios – Άγιος Δημήτριος – 24
 Agios Nikolaos – Άγιος Νικόλαος – 307  village.jpg|mini|Kirche in
 Ortsgemeinschaft Agios Nikonas – Τοπική Κοινότητα Αγίου Νίκωνος – Άγιος Νίκωνας – 79 
 Ortsgemeinschaft Exochori – Τοπική Κοινότητα Εξωχωρίου – 359
 Chora – Χώρα – 92
 Exochori – Εξωχώρι – 227
 Stara – Στάρα – 40
 Ortsgemeinschaft Kardamyli – Τοπική Κοινότητα Καρδαμύλης – 417
 Agia Sofia – Αγία Σοφία – 9
 Kalamitsi – Καλαμίτσι – 24
 Kambos – Κάμπος – 68
 Kardamyli – Καρδαμύλη – 300
 Meropi – Μερόπη – unbewohnte Insel
 Petrovouni – Πετροβούνι – 16
 Ortsgemeinschaft Karyovouni – Τοπική Κοινότητα Καρυοβουνίου – 42
 Dryopi – Δρυόπη – 9
 Karyovouni – Καρυοβούνι – 33
 Ortsgemeinschaft Kastania (Kastanea) – Τοπική Κοινότητα Καστανέας – Καστανιά (Καστανέα) – 102
 Ortsgemeinschaft Langada – Τοπική Κοινότητα Λαγκάδας – Λαγκάδα – 111
 Ortsgemeinschaft Milia – Τοπική Κοινότητα Μηλέας – 153
 Kato Chora – Κάτω Χώρα – 30
 Kyvelia – Κυβέλεια – 21
 Milia (Milea) – Μηλιά (Μηλέα) – 102
 Ortsgemeinschaft Neochori – Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου – 1.399
 Agios Vasilios – Άγιος Βασίλειος – 153
 Lefktro – Λεύκτρο – 289
 Marmoutsa – Μάρμουτσα – 75
 Neochori – Νεοχώρι – 254
 Stoupa – Στούπα – 628
 Ortsgemeinschaft Nomitsi (Nomitsis) – Τοπική Κοινότητα Νομιτσή – Νομιτσί (Νομιτσής) – 105
 Ortsgemeinschaft Platsa – Τοπική Κοινότητα Πλάτσης – 346
 Bazigeika – Μπαζιγέικα – 32
 Kotroni – Κοτρώνι – 67
 Pigi – Πηγή – 48
 Platsa – Πλάτσα – 173
 Poliana – Πολιάνα – 26
 Ortsgemeinschaft Proastio – Τοπική Κοινότητα Προαστίου – 364
 Ai Gianna – Άι Γιάννα – 20
 Lakkos – Λάκκος – 15
 Neo Proastio – Νέο Προάστιο – 41
 Prastova – Πραστοβά – 42
 Proastio – Προάστιο – 246
 Ortsgemeinschaft Prosilio – Τοπική Κοινότητα Προσηλίου – 171
 Kalyves – Καλύβες – 24
 Prosilio – Προσήλιο – 147
 Ortsgemeinschaft Pyrgos Kalamon – Τοπική Κοινότητα Πύργου Καλαμών – Pyrgos – Πύργος – 95
 Ortsgemeinschaft Ringlia – Τοπική Κοινότητα Ριγκλίων – 214
 Ano Ringlia – Άνω Ρίγκλια – 32
 Eleochori – Ελαιοχώρι – 25
 Plagiada – Πλαγιάδα – 19
 Ringlia – Ρίγκλια – 138
 Ortsgemeinschaft Saidona – Τοπική Κοινότητα Σαϊδόνας – Σαϊδόνα – 47
 Ortsgemeinschaft Thalames – Τοπική Κοινότητα Θαλαμών – 77
 Platanos – Πλάτανος – 33
 Somatiana – Σωματιανά – 1
 Thalames – Θαλάμες – 43
 Ortsgemeinschaft Trachila – Τοπική Κοινότητα Τραχήλας – Τραχήλα – 95
 Ortsgemeinschaft Tseria – Τοπική Κοινότητα Τσερίων – 192
 Giatreika – Γιατραίικα – 17
 Katafygio – Καταφύγιο – 17
 Leftini – Λεφτίνι – 5
 Pedino – Πεδινό – 26
 Tseria – Τσέρια – 113
 Zacharia – Ζαχαριά – 14

Einzelnachweise 

Gemeinde in der Region Peloponnes
Geographie (Peloponnes)
 
Mani (Peloponnes)